La stagione di F3 inglese 2007 è stata la 44° nella storia del campionato di F3 britannica e ha visto la vittoria dell'estone Marko Asmer. Iniziata il 9 aprile si è conclusa il 30 settembre dopo ventidue gare.

Piloti e team

Classifiche mondiali

Champion class

National class

  
Inghilterra